Systematik der Kfz-Kennzeichen steht für:

 Systematik der Kfz-Kennzeichen (Belgien), Systematik der Kfz-Kennzeichen in Belgien
 Systematik der Kfz-Kennzeichen (Frankreich), Systematik der Kfz-Kennzeichen in Frankreich
 Systematik der Kfz-Kennzeichen (Niederlande), Systematik der Kfz-Kennzeichen in den Niederlanden
 Systematik der Kfz-Kennzeichen (Norwegen), Systematik der Kfz-Kennzeichen in Norwegen
 Systematik der Kfz-Kennzeichen (Spanien), Systematik der Kfz-Kennzeichen in Spanien